Montainville kan syfta på:
 Montainville, Eure-et-Loir
 Montainville, Yvelines